Бразилия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене (Бельгия) в первый раз за свою историю, и завоевала по одной медали каждого достоинства.

Медалисты

Источники

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1920 года